Allmendingen – comune tedesco nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Allmendingen – comune svizzero nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Allmendingen o Allmendingen bei Thun – quartiere di Thun, città svizzera nella regione dell'Oberland (Canton Berna)